Geografia: 
 La població d'Orlov a la província de Kírov de Rússia
 La població d'Orlov (Nikolénskoie) del territori de Krasnodar de Rússia
 La població d'Orlov (Kursk) de la província de Kursk de Rússia
 La població d'Orlov (Eslovàquia) a la regió de Prešov d'Eslovàquia
 Història: La Revolta d'Orlov a Grècia l'any 1770
 Biografies: 
Vladímir Orlov, un escriptor rus
Mikhaïl Orlov, un ciclista soviètic
Aleksandr Orlov, agent secret soviètic
Nikolai Orlov, lluitador rus